Ponte San Martino
 Ponte San Martino (Italia) – toponimo italianizzato di Pont-Saint-Martin durante il fascismo (1929-1946);
 Ponte San Martino (ponte) – ponte di epoca romana, simbolo della città omonima.